Grischow steht für:
 
 Grischow, Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Grischow, ein Ortsteil der Gemeinde Ivenack im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Grischow, ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen

Grischow ist der Nachname folgender Personen:
 Augustin Grischow (1683–1749), deutscher Mathematiker und Meteorologe
 August Nathanael Grischow (1726–1760), deutscher Mathematiker und Astronom
 Carl Christoph Grischow (1793–1860), deutscher Apotheker
 Johann Heinrich Grischow (1678–1754), deutscher Theologe und Übersetzer